Neda kan syfta på:

 Neda, Spanien – kommun
 Neda (mytologi) – grekisk mytologi en messensk
 Neda (vattendrag) – en flod i Grekland